Giorni contati –  film del 1962 diretto da Elio Petri.
Giorni contati – film del 1999 diretto da Peter Hyams.